Osoby o tym nazwisku:
 Ben McLemore – amerykański koszykarz
 McCoy McLemore – amerykański koszykarz